Незнакомец внутри () — американский фантастический детектив 1974 года, режиссёр Ли Филипс
 Незнакомец внутри () — американский телефильм-драма 2001 года, режиссёр Шерил Дьюни
 Незнакомец внутри () — датский триллер 2013 года, режиссёр Адам Нёцски-Вульфф

См. также 
 Незнакомец внутри женщины (Onna no naka ni iru tanin) — японский фильм-драма 1966 года, режиссёр Микио Нарусэ